Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1976/77 war die achtundzwanzigste Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Meister wurde zum ersten und bislang (Stand: 2020) einzigen Mal die SG Oslebshausen Bremen.

Abschlusstabelle 

(N) Aufsteiger

Aufstieg und Deutsche Amateurmeisterschaft 
In der Gruppe B der Aufstiegsrunde zur Oberliga belegte die SG Oslebshausen den letzten Platz hinter dem VfL Pinneberg, Flensburg 08 und dem TSV Helmstedt. Damit verblieb die SGO in der Verbandsliga Bremen.

An der Amateurmeisterschaft nahmen als Bremer Vertreter die Amateure von Werder Bremen teil, die in der Oberliga Nord spielten. Nach zwei Siegen in der Vorrunde gegen den württembergischen FC 1910 Tailfingen (3:2 und 5:3) war im anschließenden Viertelfinale Schluss. Werder konnte das Hinspiel gegen den SV Sandhausen zwar mit 1:0 für sich entscheiden. Verlor aber das Rückspiel mit 3:6.

Einzelnachweise 

1976
Fußballsaison 1976/77